Philocalus est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien
 Philocalus († entre 303 et 305), soldat, martyr avec saint Domnion et huit soldats dont les saints Achaicus et Palotinus, probablement sous Dioclétien; fêté avec saint Domnion le 11 avril .

Autres personnages remarquables
 Furius Dyonisius Filocalus ou Philocalus est un lapicide (spécialiste de la gravure d’inscriptions épigraphiques) romain de la fin du .

Références